Oudemans kan som auktorsförkortning betyda:

 Anthonie Cornelis Oudemans (1858–1943)
 Cornelis Antonie Jan Abraham Oudemans (1825–1906)

Robotskapade auktorsförkortningar